Ро́берт Смит Макко́лл (; 13 апреля 1876, Глазго, Шотландия — 30 ноября 1958, там же) — шотландский футболист, нападающий, выступавший за клубы «Куинз Парк», «Ньюкасл Юнайтед» и «Рейнджерс», а также за национальную сборную Шотландии. Член Зала славы шотландского футбола.

Биография 
Роберт присоединился к клубу «Куинз Парк» в 1894 году. Форвард блестяще играл на кубках Шотландии, забивая много мячей, поэтому уже в 1896 году он получил приглашение в национальную сборную Шотландии. В 1901 году Роберт покинул стан «пауков» и перебрался в английский «Ньюкасл Юнайтед». Там он отыграл три сезона. В составе «сорок» Роберт провёл 64 матча и забил 18 голов.

В 1904 году он вернулся в Шотландию, пополнив состав «Рейнджерс». Несмотря на нерегулярное появление в составе «Джерс», Роберт продолжал исправно забивать. В 1907 году состоялось его возвращение в «Куинз Парк». Там он выступал до 1910 года, забив 38 голов в 77 матчах. В своём предпоследнем матче против клуба «Порт Глазго Атлетик» Роберт забил шесть голов, что до сих пор является рекордом «Куинз Парк». По окончании сезона 1909/10 он принял решение завершить свою футбольную карьеру.

После ухода из футбола Роберт сосредоточился на ведении газетного бизнеса, основанная им ещё в 1901 году компания «RS McColl» до сих пор занимается продажей газет и журналов. В годы Первой Мировой войны он служил в рядах британской армии, имел чин сержанта. Умер в 1958 году. В 2011 году был включён в Зал славы шотландского футбола.

Достижения

Командные 
«Куинз Парк»
 Победитель Лиги Глазго: 1897
 Обладатель Кубка Глазго: 1899

«Рейнджерс»
 Обладатель Благотворительного кубка Глазго (2): 1906, 1907

Личные 
 Рекордсмен «Куинз Парк» по количеству голов в одном матче: 6 голов

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений футболиста на National Football Teams 
 Профиль футболиста на сайте Шотландской футбольной ассоциации 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Куинз Парк»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Рейнджерс»